Евангелие от Никодима — одно из апокрифических евангелий, авторство которого приписывается новозаветному тайному последователю Иисуса Христа Никодиму.

История создания 
Время создания «Евангелия Никодима» точно неизвестно, предположительно датируется IV—V веками, хотя некоторые элементы относятся к апостольским временам. Основные идеи апокрифа сформировались не позднее III века. 

Предполагаемый ранними христианами первоисточник текста приписывался Никодиму, ученику Иисуса Христа, отсюда название текста, которое он получил не ранее XIII века — «Евангелие от Никодима». Предполагается, что апокриф был изначально написан на греческом языке.

Автором апокрифа, возможно, был эллинизированный иудей, обращенный в христианство.

Издание «Евангелия Никодима» было сделано в составе других апокрифов К. де Тишендорфом в середине XIX века. При этом он относил создание этого апокрифа ко II веку.

Содержание 
«Евангелие от Никодима» состоит из основной части, которая называется «» («», , ), которая состоит в свою очередь из двух частей, и приложения к ней — «».

Первая часть «Деяний Пилата» (главы 1—11) описывает суд Пилата над Иисусом Христом, Его смерть и погребение (основано на 23-й главе Евангелия от Луки), вторая часть (главы 12—16) — о воскресение Иисуса. 

В прологе к первой части указывается, что текст «Деяний Пилата» написал Анания, человек из преторианского чина, на греческом языке в 425 году. Это то, что записал Никодим в I веке и передал иудеям.  

Третья часть «Сошествие во ад» (главы 17—27) описывается сошествие Иисуса во ад, сокрушение его врат и исход в рай из адских глубин всех ветхозаветных праведников, включая прародителей Адама и Еву. Также приводится рассказ о вхождении в рай раньше всех праведников разбойника Дисмаса, который, будучи распятым рядом с Христом, покаялся и попросил Иисуса помянуть его в Царстве Божием.   

Рассказ «Сошествие во ад» строится как рассказ двух братьев, согласно тексту апокрифа, сыновей Симеона Богоприимца (в латинской версии их имена названы как Карин и Левкий, в греческом варианте они безымянны).

Согласно ЭСБЕ, «Акты Пилата» — ложное известие (донесение), которое будто послал римский прокуратор Иудеи наместник Понтий Пилат императору Тиберию об осуждении и смерти Иисуса Христа.

Значение 
Данный апокриф оказал огромное влияние на формирование и систематизацию церковного учения по вопросу смерти Христа, его сошествия во ад и Воскресения, а также на иконографию этих событий. Вторая часть этого произведения считается литературным источником православной иконы Воскресения Христова. 

Выдержки из него встречаются в сочинениях как раннехристианских богословов, так и у Отцов Церкви (например у Иоанна Златоуста).

Некоторые произведения по мотивам 
 Urstende — стихотворение Конрада фон Геймесфурта, XIII век.

Сохранившиеся списки 
Наиболее древним сохранившимся текстом апокрифа является латинский текст в редакции «A», который датируется V веком. Он не содержал сказание о Сошествии во ад, которое добавляется к этой версии в списках XII века. Однако предполагается, что оно было прибавлено до Х века, но эти рукописи не сохранились. Греческий вариант «А» содержит лишь «Акты Пилата» — сказание о Сошествии во ад в нем отсутствует. Он дошел до настоящего времени в 15 манускриптах, самый древний из которых относится к XII веку.  

Латинский текст в редакции «В», содержащий «Сошествие во ад», представлен в рукописях XII—XV веков. Греческий вариант «В» представлен в 30 рукописях, самая древняя из которых относится к XIV веку. Несмотря на то, что латинский вариант сказания со Сошествии дошел до настоящего времени в более ранних рукописях, считается, что греческий текст является первоначальным, и потом уже был сделан перевод на латынь.

Текст Евангелия от Никодима послужил одной из сюжетных основ «Романа о Граале» Робера де Борона (XIII век), а также сборников «Золотая легенда» и «Страсти Христовы».

См. также 
 Золотая легенда
 Суд Пилата
 Страсти Христовы (сборник)

Примечания

Литература 
 Липсиус. «Die Pilatus Akten kritisch untersucht» (Киль, 1871).

Ссылки 
 Евангелие от Никодима.
 Апокрифические сказания об Иисусе, Святом Семействе и Свидетелях Христовых // Сост., авторы вступ. стат. и коммент. И. С. Свенцицкая, А. П. Скогорев — М., «Когелет», 1999.
 Борис Деревенский. Иисус Христос в документах истории. Иисус в новозаветных апокрифах II—V вв.

 

Апокрифические Евангелия
Гностические Евангелия